Gartel steht für:

 Laurence Gartel (* 1956), Pionier der Digitalkunst

 Gartel (Kleidung), kultischer Gürtel aus Wolle oder Seide, der Chassidim